William Cavendish (primer earl de Devonshire)
 William Cavendish (segon earl de Devonshire) (1591–1628)
 William Cavendish (tercer earl de Devonshire) (1617–1684)
 William Cavendish (duc de Newcastle) (1592–1676) 
 William Cavendish (primer duc de Devonshire) (1640–1707) 
 William Cavendish (segon duc de Devonshire) (1673–1729) 
 William Cavendish (tercer duc de Devonshire) (1698–1755) 
 William Cavendish (quart duc de Devonshire) (1720–1764) 
 William Cavendish (cinquè duc de Devonshire) (1748–1811) 
 William Cavendish (sisè duc de Devonshire) (1790–1858) 
 William Cavendish (setè duc de Devonshire) (1808–1891) 
 William Cavendish-Bentinck (1738-1809), 3r duc de Portland 
 William Cavendish-Scott-Bentinck (1800–1879), 5é duc de Portland 
 William Cavendish (cortesà) (1505–1557), cortesà anglès
 William Cavendish (earl de Burlington) (1783–1812), fill de Lord George Augustus Henry Cavendish
 William Cavendish (baró Chesham) (1815–1882)
 William Cavendish (marquès de Hartington) (1917–1944) fill del duc Edward Cavendish i germà gran del que seria el seu successor
 William Cavendish (baró de Burlington) (1969), fill de Peregrine Cavendish, duc de Devonshire
 William Hunter Cavendish, pioner colonial